The Isle ist der Titel folgender Werke:
 internationaler Titel von Seom – Die Insel (섬), südkoreanischer Spielfilm von Kim Ki-duk (2000)
 The Isle (2018), britischer Spielfilm von Matthew Butler-Hart (2018)
 The Isle (Computerspiel), Computerspiel von Afterthought

Siehe auch:
 Isle (Begriffsklärung)